Die katholische Kirche St. Nicolai ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude in Lippstadt, im Kreis Soest, in Nordrhein-Westfalen.

Geschichte  
Das Gebäude wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts  als romanische Kreuzbasilika erbaut. Sie war somit die älteste und größte Kirche der Stadt. 

Mit der Reformation wurden alle Pfarrkirchen Lippstadts evangelisch. 1802 wurde St. Nicolai der gewachsenen katholischen Gemeinde überlassen.

Als die Kirche der Größe der Gemeinde nicht mehr genügte, wurde sie 1872 abgebrochen. Nur das westliche Mittelschiff mit dem mächtigen Turm blieb erhalten.

Das romanische Langhaus wurde bis 1875 durch eine große neugotische Hallenkirche mit zweijochigem Chor und polygonaler Apsis nach Plänen des Paderborner Dombaumeisters Arnold Güldenpfennig ersetzt. 

Später wurden wegen der wachsenden Zahl der Katholiken die Kirche St. Joseph  und später die Kirche St. Pius errichtet.

Orgel 
Die Orgel wurde von der Orgelbaufirma Siegfried Sauer (Höxter) erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 47 Register (3815 Pfeifen) auf drei Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.

 Koppeln: I/II, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P

Glocken
St. Nicolai ist mit insgesamt sechs Glocken ausgestattet; die kleinste von ihnen ist im Dachreiter aufgehängt:

Literatur 
 Reclams Kunstführer, Band III, Rheinlande und Westfalen, Baudenkmäler, 1975, ISBN 3-15-008401-6.

Weblinks 

 Geschichte, Beschreibung, Bilder

Einzelnachweise 

Lippstadt
Lippstadt
Lippstadt, Nicolaikirche
Lippstadt, Nicolaikirche
Lippstadt, Nicolaikirche
Baudenkmal in Lippstadt
Lippstadt, Nicolaikirche
Arnold Güldenpfennig